Dyrka kan syfta på:
 Dyrka – att vörda, beundra och tillbedja någon eller något, se adoration
 Dyrka – att använda en dyrk